Ньюфаундлендские референдумы 1948 года — серия из двух референдумов, которые должны были определить политическое будущее бывшего британского доминиона Ньюфаундленда, на тот момент являвшегося британской колонией. Перед референдумами Ньюфаундленд, особенно после Второй мировой войны и Великой депрессии, пребывал в глубоком долговом кризисе, и до референдумов было проведено несколько конвентов, которые должны были определить, присоединится ли страна к Канаде, останется ли под британским правлением или станет полностью независимой.

Голосования в ходе референдумов состоялись 3 июня и 22 июля 1948 года. Окончательным результатом стало вхождение Ньюфаундленда в состав Канадской Конфедерации. Присоединение официально состоялось 31 марта следующего года, после чего Ньюфаундленд стал десятой и самой «молодой» на тот момент провинцией Канады.

Результаты 
Ньюфаундленд рекомендовал британскому правительству провести референдум о будущем Ньюфаундленда. Лондон согласился с тем, что референдум — хорошая идея, и оставил на усмотрение  решение о том, что должно быть в бюллетенях. Первоначально Конвенция постановила, что в бюллетень должны быть включены только два варианта: восстановление автономии или продолжение работы Правительственной комиссии, назначенной Лондоном для управления провинцией.

Дебаты закончились в 5:30 утра 28 января 1948 года, предложение было отклонено 29 голосами против при 16 за. В марте британское правительство вмешалось и отменило Конвенцию, решив, включить в бюллетень вопрос о вхождении Ньюфаундленд в состав Канадской конфедерации. Они сделали это после того, как пришли к выводу: «Было бы неправильно лишать жителей Ньюфаундленда возможности рассмотреть вопрос на референдуме».

В преддверии референдумов активную агитацию вели три основные фракции. Одной из фракций, возглавляемой Джоуи Смоллвудом, была Конфедеративная ассоциация (), выступавшая за вступление в Конфедерацию. Они вели кампанию через газету, известную как The Confederate. Лига ответственного правительства (), возглавляемая Питером Кэшином, выступала за независимость Ньюфаундленда с возвращением к ответственному правительству. У них также была своя газета The Independent. Третьей силой была Партия экономического союза (), возглавляемая Чесли Кросби, которая выступала против Конфедерации и за экономический союз с Соединёнными Штатами, но не верила что Кэшин сможет победить Смоллвуда.

Первый референдум 
Первый референдум состоялся 3 июня 1948 года. Голоса распределились следующим образом:

Второй референдум 
Поскольку ни один из вариантов не набрал более 50 %, на 22 июля 1948 года был назначен второй референдум только с двумя наиболее популярными вариантами. Обе стороны признали, что против ответственного правительства проголосовало больше людей, чем за него, что воодушевило СА и обескуражило его противников, хотя RGL и EUP теперь стали союзниками. Конфедераты широко разрекламировали решительную оппозицию католического архиепископа Эдварда Патрика Роша конфедерации и убедили местных оранжистов посоветовать протестантам противостоять католическому влиянию. СА также осудила антиконфедератов как антибританскую и про-республиканскую силу и назвала конфедерацию с Канадой «Британским союзом». Антиконфедераты ответили, что «Конфедерация означает союз Великобритании с Французской Канадой».

Результаты второго референдума:

Полуостров Авалон, где расположена столица провинции Сент-Джонс, поддержал ответственное правительство на обоих референдумах, в то время как остальная часть Ньюфаундленда предпочла конфедерацию. Большинство округов с преимущественно католическими избирателями поддержали ответственное правительство.

Примечания

Литература 
 

История Канады
Ньюфаундленд
Референдумы 1948 года
Распад Британской империи